Romanovskij rajon – rajon  del Kraj di Altaj
 Romanovskij rajon – rajon  dell'Oblast' di Saratov